Industrial (muziekstijl), een muziekstijl die aan de gevestigde conventies van de rock wilde ontsnappen
Industrial (piercing), een piercing die boven in het oor door de buitenste kraakbeenrand wordt geplaatst